Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Darren Cahill che ha battuto in finale Jakob Hlasek 6-3, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Henri Leconte (primo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Guy Forget (primo turno)
 Jakob Hlasek (finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1988